Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2015 стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2015.

52 команды были поделены на 13 групп по 4 в каждой, где они сыграли между собой по одному матчу дома и на выезде, одна из команд в каждой группе принимала у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и пять команд, набравших наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли в элитный раунд. Болгария автоматически попала в финальную часть на правах хозяина, Германия автоматически прошла в элитный раунд как команда с наивысшим коэффициентом. Жеребьевка квалификационного раунда прошла 28 ноября 2013 в Ньоне, Швейцария. Матчи прошли осенью 2014 года.

Жеребьевка 
52 команды, участвующие в квалификационном раунде, были поделены на 2 корзины соответственно рейтингу юношеских сборных до 17 лет. До жеребьевки УЕФА подтвердил, что по политическим причинам, Армения и Азербайджан не будут принимать матчи своих групп, если они попадут в одну группу из-за конфликта на территории Нагорного Карабаха, так же как и Грузия и Россия из-за конфликта на территории Южной Осетии, также Испания и Гибралтар из-за конфликта по статусу Гибралтара.

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Бомбардиры 
 5 голов
  Патрик Кутроне
 4 голов
  Флоринел Коман
  Ян Млакар
 3 гола
  Одсонн Эдуар
  Тревор Кларк
  Давор Ловрен
  Марк Бринк
  Маттиас Кяйт
  Ллейтон Ндукву
  Любомир Тупта
  Камил Войтковски
  Хосе Луис Саласар

Примечания

Ссылки 
 – uefa.com

Футбол в Европе в 2015 году